Parkhotel Valkenburg (UCI holdkode: PHV) er et professionelt UCI cykelhold for kvinder, der er baseret i Nederlandene, og som konkurrerer i elite landevejscykelløb for kvinder, som f.eks. UCI Women's World Tour. Holdet blev etableret i 2013 og fik en UCI-licens i 2014.

Holdet i 2018

Sejre

Referencer 

Cykelhold for kvinder
Cykelhold fra Nederlandene